Pułki piechoty (strzelców) noszące numer „73”:

Wojska Polskiego
 73 Pułk Piechoty (1921–1939)

Austro-węgierski
 Czeski Pułk Piechoty Nr 73 (1860-1918)

Niemieckie
 73 Pułk Fizylierów im. Feldm. Ks. Pruskiego Albrechta (1 Hanowerski) stacjonował w Hanowerze; sformowany 19 grudnia 1803; przydział w 1914: X Korpus
 73 pułk piechoty (III Rzesza)

Rosyjski
 73 Krymski Pułk Piechoty – pułk piechoty okresu Imperium Rosyjskiego